Buri (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Buri (khan), de oudste zoon van Chagatai en Ebuskun en een kleinzoon van Genghis Khan
Búri, een figuur uit de Noordse mythologie